Emotional Cocktail é o segundo e último álbum da banda portuguesa You Should Go Ahead.

Faixas
dance myself tonight
rave party machine
back to the stars
i'll find you i'll fight you
girls don't bite
the panic song (forget all the lines)
sss (super sexy star)
i o you
glowing 2
walk in the park (getting cold)
losing track
vicious wife (Faixa Bónus)

Ligações externas
Sítio oficial
MySpace

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de You Should Go Ahead
Álbuns de 2008
Álbuns em língua inglesa